BLA peut faire référence à :
 Black Liberation Army, un groupe marxiste américain appartenant au black nationalism ;
 .
 Biologics License Application, terme anglais pour: demande de licence biologique auprès de la FDA (Food and Drug Administration).

Bla peut faire référence à :
 Bla, une ville de Mali, dans le cercle de Bla, région de Ségou.
 Bla, un groupe de rock indépendant espagnol.